Kwort Linux — дистрибутив Linux, основанный на CRUX. Графической оболочкой Kwort является Openbox.

Возможности 
Kwort Linux имеет ISO для компьютеров x86-64 с размером 874 МБ. Имеет базовый экран загрузки, графический текстовый установщик, используется старая школьная сессия, основанная на Xfce.

Системные требования 
Kwort требует следующие системные требования:
 x86-64—процессор.
 512 МБ ОЗУ.
 1,4 ГБ свободного пространства на жёстком диске.

Менеджер пакетов 
Kwort Linux имеет менеджера пакетов kpkg. kpkg может загружать и устанавливать пакеты из зеркал репозиторий Kwort или другого зеркала репозиторий. Система пакетов имеет базовые функции, такие как установка, и удаление или расширенные функции.

Мнения 
Tux Machines рассмотрел Kwort в марте 2006 года. Tux Machines написал:

Tux Machines также рассмотрел Kwort Linux в 2007 году.

Джесси Смит написала обзор Kwort 4.3 для DistroWatch Weekly:

См. также 
 CRUX
 Openbox

Ссылки

Примечания 

Дистрибутивы Linux
64-битные дистрибутивы Linux